San Francesco ist der Name zahlreicher Kirchen in Italien:

 San Francesco (Arezzo) in Arezzo
 Basilika San Francesco in Assisi
 San Salvatore al Monte in Florenz
 San Francesco (Lucca) in Lucca
 San Francesco in Montefalco ist heute Teil des Museums Complesso museale di San Francesco (Montefalco)
 San Francesco di Paola (Neapel) in Neapel
 San Francesco d’Assisi in Palermo
 San Francesco di Paola (Palermo) in Palermo
 San Francesco Saverio (Palermo) in Palermo
 San Francesco (Ravenna) in Ravenna
 San Francesco a Ripa in Rom
 Oratorium des San Francesco Saverio in Rom
 San Francesco (Rovigo) in Rovigo
 Basilica di San Francesco (Siena) in Siena
 San Francesco della Vigna in Venedig
 San Francesco (Viterbo) in Viterbo

und der Name einer italienischen Kirche in der Schweiz:
 San Francesco in Winterthur
Siehe auch:
 Chiesa di San Francesco
 San Francesco al Campo, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont